Обстоятельства смерти Эдгара Аллана По 7 октября 1849 года до сих пор остаются невыясненными, также нет и единого мнения по поводу причины смерти писателя.

3 октября Эдгара По нашли в бредовом состоянии, лежащим на уличной скамейке в Балтиморе (Мэриленд). По словам некоего Джозефа Уокера, обнаружившего писателя, «состояние его было совершенно бедственное, он нуждался в немедленной помощи». Его доставили в больницу , где он и скончался в 5 утра в воскресенье, 7 октября. Эдгар так и не пришёл в сколько-нибудь ясное сознание, чтобы объяснить причины своего бедственного состояния.

Большая часть сведений о последних днях По исходит от его врача, доктора Джона Джозефа Морана, хотя степень правдивости этой информации остаётся под вопросом. После небольшой службы По был похоронен на кладбище  в Балтиморе. В 1875 году его останки были перезахоронены под более внушительным надгробным памятником. Сомнение вызывала также и принадлежность эксгумированных останков. На памятнике 1875 года указано, что под ним также похоронены супруга писателя, Вирджиния Клемм, и тёща, Мария Клемм. Возникло несколько теорий относительно самой причины смерти По: самоубийство, убийство, холера, сифилис, грипп, а также алкогольное отравление.

После смерти По Руфус Уилмот Гризвольд написал некролог под псевдонимом Людвиг. Он стал литературным душеприказчиком По, но на самом деле являлся его врагом и позднее опубликовал первую биографию Эдгара По, в которой изобразил его порочным пьяницей и наркозависимым безумцем. Большинство приведённых Гризвольдом свидетельств были, по мнению друзей писателя, Гризвольдом же и выдуманы. Они полностью отвергали эти обвинения, но подобная интерпретация событий  имела весьма длительный эффект.

Хронология событий 

27 сентября 1849 года По уехал из Ричмонда (штат Виргиния), направляясь к себе  в Нью-Йорк. С его собственных слов, в Филадельфию он отправился, чтобы посмотреть и отредактировать стихи миссис Лауд, а также в расчёте получить за работу сто долларов. Покидая Ричмонд, По был на грани очередного душевного расстройства. Многие, кто видел его накануне, отмечали у него симптомы глубокой депрессии, а миссис Шелтон отмечала, что пульс у По показался ей болезненно учащённым. Не сохранилось достоверных данных о том, как он провёл время с 27 сентября до 3 октября, когда был обнаружен в состоянии помрачённого сознания на улице Балтимора недалеко от питейного заведения Ryan’s 4th Ward Polls (иногда в источниках именуется как Gunner’s Hall). Некий Джозеф У. Уокер направил знакомому врачу Эдгара По, д-ру Джозефу Э. Снодграссу записку следующего содержания:

Позднее Снодграсс утверждал, что в записке говорилось, будто По находился в «состоянии зверского опьянения».

Описание внешнего вида По, сделанное Снодграссом, крайне пренебрежительно. Он представил писателя неухоженным, осунувшимся и с «тусклым пустым взглядом». Как утверждает Снодграсс, сорочка По была грязной, у него не было жилета, а ботинки не чищены, всё было поношенным и не по размеру. Доктор Джон Джозеф Моран, лечащий врач По, даёт собственное описание внешнего вида По в тот день: «запятнанное, старое бомбазиновое пальто, такие же штаны, пара сношенных ботинок со сбитыми каблуками и соломенная шляпа». По так и не пришёл в ясное сознание, достаточное для того, чтобы объяснить, как оказался в таком положении, и считается, что одежда, в которой он был в тот день, ему не принадлежала, так как не в его обычае было носить поношенную одежду.

Моран лечил По в коммерческой больнице Washington College Hospital, которая находилась на балтиморском Бродвее, на углу с Файетт-Стрит. К нему не допускались посетители, он был помещён в палату, напоминавшую тюремную камеру с решётками на окнах, а сама палата находилась в крыле для пациентов, доставленных в состоянии алкогольного опьянения. Утверждается, что в ночь перед своей смертью По постоянно звал кого-то по имени Рейнолдс. Никому так и не удалось идентифицировать этого человека. Возможно, ему припоминалась встреча с , редактором и исследователем, который стал вдохновителем написания Эдгаром По романа «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима». Также мог иметься в виду Генри Р. Рейнольдс, член участковой избирательной комиссии Четвёртого Избирательного участка, располагавшегося как раз в Таверне Райана, с которым По мог познакомится в . Существует мнение, что По мог звать «Герринга», поскольку у писателя в Балтиморе был родственник по имени Генри Герринг. Однако позднее в своих показаниях Моран избегал упоминания Рейнольдса, а наоборот упоминал посетительницу «миссис Герринг». Он также утверждал, что, пытаясь приободрить ненадолго пришедшего в себя По, он сказал ему, что тот «скоро вновь окажется среди друзей», на что, как утверждается, По ответил, что «лучшее, что может сделать друг, это застрелить его».

Находясь в бреду, По упоминал о жене в Ричмонде. У него могли возникнуть галлюцинации о его покойной жене Вирджинии Элизе Клемм, уверенность, что она всё ещё жива, или он мог говорить о Саре Эльмире Ройстер, которой он незадолго до этого сделал предложение. По не помнил, что случилось с его багажом, который, как позднее выяснилось, остался в Ричмонде, в заведении под названием Swan Tavern. Как утверждает Моран, последними словами, произнесёнными Эдгаром Алланом По перед смертью 7 октября 1849 года, были 

Сохранившиеся бумаги По были переданы его тёщей, Марией Клемм, литературному душеприказчику По — Руфусу Грисвольду. Однако это оказалось скорее губительным для репутации самого покойного, так как написанный Грисвольдом некролог был не самым положительным. Опубликованный на другой день после похорон, некролог утверждал, что эта смерть «удивит многих, но никого не огорчит… у него было мало или совсем не было друзей». Более того, он написал воспоминания, полные оскорблений и клеветы в адрес умершего, и поставил их предисловием к третьей книге писателя. Точки зрения Грисвольда придерживались до конца XIX столетия, хотя некоторые и пытались выступить против явного поношения памяти писателя.

По поводу смерти писателя французский классик Шарль Бодлер заметил, что «эта смерть была почти самоубийством, таким самоубийством, которое подготавливалось долгое время».

Достоверность слов Морана 
Поскольку к По не допускались посетители, Моран, скорее всего, был единственным, кто видел писателя в его последние дни. При этом правдоподобность заявлений Морана неоднократно ставилась под вопрос, а в иных случаях всё им сказанное считалось не заслуживающим доверия. В течение многих лет после смерти По история Морана менялась с каждой последующей лекцией и публикацией на эту тему. Так, он заявлял (например, в 1875, а затем в 1885 годах), что он сразу же связался с тётей (и тёщей) Эдгара По Марией Клемм, чтобы сообщить ей о смерти По; на самом же деле он написал ей лишь в ответ на её запрос 9 ноября, через целый месяц после трагического события. Он также утверждал, что По в весьма поэтичной форме сказал, что готов сделать свой последний вздох:

Среди большого количества иных причин смерти в последующие годы назывались различные формы заболеваний мозга и опухоль головного мозга, диабет, различные формы ферментной недостаточности, сифилис, апоплексический удар, алкогольный делирий, эпилепсия и менингит. Некий доктор Джон У. Франсис осматривал По в мае 1848 года и посчитал, что у него была сердечная недостаточность, которую писатель позднее отрицал. В 2006 году был изучен образец волос, результаты которого опровергли возможность отравления свинцом, ртутью, а также другими токсичными испарениями тяжёлых металлов. Также среди причин называлась и холера. По был проездом в Филадельфии в начале 1849 года, как раз когда там была эпидемия холеры. Он заболел, находясь в городе, и написал своей тёще Марии Клемм, что «возможно подхватил холеру, или это приступ чего-то не менее ужасного».

Поскольку По был обнаружен в день выборов, уже в 1872 году появились предположения, что По стал жертвой так называемого
. Балтимор в то время печально славился политической коррупцией, а город терроризировали шайки «охотников за голосами», которые с помощью угроз либо обещаний сгоняли бедолаг за три дня до голосования в специальные места — «курятники», в которых людей держали под воздействием спиртного и наркотиков до начала выборов, а затем каждого заставляли голосовать по несколько раз. Выборы должны были состояться 3 октября, на фоне чего вполне правдоподобной может быть версия, что его, уже в беспомощном состоянии, силой поместили в один из таких «курятников», который находился как раз в двух кварталах от места, где его нашли. Купинг стал стандартным объяснением смерти По в большинстве его биографий на протяжении нескольких десятилетий. Следует также отметить, что положение По в Балтиморе делало его легко узнаваемой фигурой и что такая афера была маловероятной. В последнее время стали появляться свидетельства того, что По мог также погибнуть от укуса бешеной собаки: отказ от воды, судороги, галлюцинации и лихорадка — классические симптомы бешенства.

Панихида и похороны 
Заупокойная служба была очень простой, состоялась в 4 часа дня, в понедельник 8 октября 1849 года. Пришло всего несколько человек. Дядя писателя, Генри Герринг, приобрёл простой гроб из красного дерева, а кузен Нельсон По организовал катафалк. Супруга Морана пошила для него саван. Службу отслужил преподобный У. Т. Д. Клемм, кузен жены По, Вирджинии Клемм. Также пришли д-р Снодграсс, балтиморский юрист и однокашник по Виргинскому университету , кузина По Элизабет Герринг с мужем, бывший школьный учитель Джозеф Кларк. Вся церемония длилась всего три минуты по причине холодной и промозглой погоды. Преподобный Клемм решил обойтись без проповеди, поскольку было слишком мало народа. Пономарь Джордж У. Спенс писал о погоде: «Был мрачный и пасмурный день, дождя не было, но было и сыро, и надвигалась гроза». По был похоронен в дешёвом гробу, без ручек, без именной таблички, покрывала и подушки под головой.

10 октября 2009 года состоялась «заново подготовленная» заупокойная служба по Эдгару По в Балтиморе. Актёры изображали современников По и других давно умерших писателей и артистов. Каждый отдавал последний долг и зачитывал надгробную речь, переделанную из отрывков произведений об Эдгаре Аллане По. На похоронах также использовалась копия гроба По с восковой фигурой его тела. Гроб с «телом» был выставлен для прощания в ближайшей к могиле церкви. 11 октября карета с гробом проехала по центральным улицам Балтимора от дома-музея По на Эмити Стрит до Вестминстерского кладбища.

Захоронение и перезахоронение 

По похоронили на задворках местного кладбища Westminster Hall and Burying Ground, которое сейчас является частью территории Юридического колледжа Университета Мэриленда. Даже после смерти писателя споров и легенд меньше не становится.

Изначально на могиле По не было установлено никакого надгробия, а похоронен он был в дальнем углу рядом с могилой деда, Дэвида По-старшего. Надгробие из белого итальянского мрамора, заказанное кузеном Эдгара, Нельсоном По, было разрушено ещё до установки на могиле, когда сошедший с рельс поезд протаранил кладбищенский склад, где хранился памятник. Вместо него на могиле установили каменную плиту, на которой было написано «№ 80». В 1873 году поэт  посетил могилу По и опубликовал газетную заметку, в которой описал бедственное состояние могилы и предложил установить более подходящий памятник. Сара Сигурни Райс, учительница из Балтимора, воспользовалась вспыхнувшим интересом к могиле По и развернула деятельность по сбору средств на новый памятник. Пожертвования поступали и от студентов, и от простых жителей Балтимора и других частей США. Последнее пожертвование в размере 650 долларов поступило от филантропа и издателя из Филадельфии . Автором проекта нового памятника стал архитектор Джордж А. Фредерик, возведением занимался полковник Хью Сиссон, был использован медальон с портретом По работы художника Адальберта Волька. Все трое были из Балтимора. Общая стоимость памятника составила немногим больше  США.

Перезахоронение останков состоялось 1 октября 1875 года на новом месте, рядом с фасадом церкви. Праздничная служба состоялась 17 ноября. Прежнее место захоронения было накрыто большим камнем, пожертвованным неким Орином С. Пейнтером, но первоначально установленным в неправильном месте. Среди пришедших был Нельсон По, который произнёс речь и назвал своего кузена «одним из самых сердечных людей из когда-либо живших», а также , Джон Снодграсс, . Были приглашены некоторые заметные поэты, из которых пришёл лишь Уолт Уитмен. Альфред Теннисон написал стихи, которые были зачитаны на церемонии.

Бригада могильщиков, которая занималась эксгумацией останков По, с трудом обнаружила требуемое тело: сначала был выкопан 19-летний солдат Филипп Мошер-мл. Когда удалось обнаружить По, они открыли гроб, и один из свидетелей отметил, что «череп был в прекрасном состоянии — линия лба, яркая, отличительная черта По, была легко различима».

Несколькими годами позже в это захоронение были перенесены останки его жены Вирджинии. В 1875 году кладбище, на котором она была похоронена, было разрушено, а потомков, которые бы могли забрать её останки, у неё не было. Уильям Джилл, один из ранних биографов По, забрал её останки и хранил их в коробке у себя под кроватью. 19 января 1885 года останки Вирджинии были, наконец, перезахоронены рядом с останками мужа. Это произошло в 76-ю годовщину со дня рождения Эдгара По и почти через десять лет после возведения ему нового памятника. Джордж У. Спенс, тот самый человек, который в чине пономаря принимал участие в похоронах По, а также в эксгумации и перезахоронении его останков, участвовал в церемонии упокоения его останков рядом с останками жены и её матери Марии Клемм.

См. также 
 Тайный поклонник Эдгара По
 Фильм «Ворон» (2012)

Примечания

Комментарии

Литература 
 На русском языке
 
 
  
 
 

 На английском языке

Ссылки 
 Документальный фильм «Истории умерших: Эдгар Аллан По» (Dead Mens Tales: Edgar Allan Poe) (Discovery Channel, 2004)

Эдгар Аллан По
По
Октябрь 1849 года
События 7 октября
Нераскрытые обстоятельства смерти